Desa Jlegong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jlegong (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 109,70), Jawa Tengah, 
 Desa Jlegong (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 110,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar